Чемпионат Уэльса по футболу 1997/1998 годов — 6-й сезон Валлийской лиги. Чемпионский титул смог защитить клуб «Барри Таун».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на rsssf.com

Уэльс
Уэльс
Чемпионат Уэльса по футболу
Спорт в Великобритании в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998